Jacksboro puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
Jacksboro (Tennessee), pueblo en el condado de Campbell, estado de Tennessee.
Jacksboro (Texas), ciudad en el condado de Jack, estado de Texas.